Hornyák József (1920–2005) erdélyi magyar prózaíró, szerkesztő
Hornyák József Junior Prima díjas újságíró